Fürsteneck ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ortsteile:
 Fürsteneck, Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Fürsteneck (Eiterfeld), Weiler der Marktgemeinde Eiterfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Fürsteneck (Oberkirch), Wohnplatz im Stadtteil Butschbach (Oberkirch), Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Bauwerke:

 Haus Fürsteneck, Stadthaus in Frankfurt am Main, Hessen
 Schloss Fürsteneck (Bayern), Schloss in der Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Fürsteneck ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen von Entreß-Fürsteneck (1838–1902), preußischer Generalmajor